Rindo à Toa, pode se referir a:

Cinema
 LOL (Laughing Out Loud), filme (2008) com Christa Theret e Sophie Marceau.
 LOL: Laughing Out Loud, filme (2011) com Miley Cyrus e Demi Moore.

Música
 "Rindo à Toa (canção de Perlla)"
 "Rindo à Toa (canção de Falamansa)"

Desambiguação